Санта Рита 2. Сексион има више значења:

 Санта Рита 2. Сексион (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита 2. Сексион (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику